Gesves is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt iets meer dan 7.000 inwoners. Gesves ligt op een hoogte van 266 meter.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
In de deelgemeenten liggen nog verschillende dorpjes en gehuchten, waaronder Goyet, Gramptinne, Haut-Bois en Strud.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwonersaantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 

Op het grondgebied van Gesves, in het gehucht Goyet, ligt een van de belangrijkste prehistorische sites van België en zelfs van Europa: de Grotten van Goyet.

In de Sint-Maximinkerk bevindt zich een koororgel uit 1871 van de orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll uit Parijs.  Ondanks zijn nog beperkte omvang, bezit het mooie klankkleuren.

Politiek 
Burgemeesters waren:
 2001-2006 Philippe Mahoux
 2007-2018 José Paulet
 2019-heden Martin Van Audenrode

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Aangrenzende gemeenten

Externe links 
 Gemeente Gesves
 Restaurants, onderkomens en ondernemingen te Gesves

 
Plaats in Namen (provincie)